Koeberggroeve (Cadier en Keer), een groeve bij Cadier en Keer, Nederland
 Koeberggroeve of Groeve Blom, een groeve bij Berg en Terblijt, Nederland